Der Kanton Haute-Ariège ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst 47 Gemeinden im Arrondissement Foix. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er im März 2015 neu geschaffen.

Geografie 
Das Hauptgebiet des Kantons Haute-Ariège befindet sich im oberen Tal der Ariège und im Donezan. Die Ortschaften liegen allesamt in Höhen von etwa  (Ussat) bis  (Montalliou) und verfügen zumeist über ausgedehnte Gemeindegebiete im Hinterland (Ausnahme: Les Cabannes). Der höchstgelegene Punkt mit  befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Aston, doch erreichen viele Berge im Hinterland der Gemeinden Höhen von deutlich über .

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019:
 Fusion Sinsat und Aulos → Aulos-Sinsat

Politik 

HauteAriege